MMC, sigle composé des deux lettres M et C, peut faire référence à :
 2100, en numération romaine,
 Maison de la musique contemporaine, association française,
 Multimedia Memory Card (voir l'article Carte MMC),
 Mécanique des milieux continus,
 Modèle de Markov caché,
 Microsoft Management Console, une interface graphique de Microsoft pour l'administration des logiciels sous Windows,
 Ciudad Mante, dans l'État de Tamaulipas au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 MMC, une série TV de 1989 avec Jonathan Wolff,
 Metal Matrix Composite (voir l'article Composite à matrice métallique),
 MyMajorCompany, label musical participatif,
 Mitsubishi Motors Corporation, constructeur automobile, filiale du conglomérat Mitsubishi,
 MMC TV, est la première chaîne musicale kurde.
 milliard de mètres cubes
 Monstre Marin Corporation, label de musique créé par Maître Gims en 2013.